Роджер Маршалл ():
  (род. 1952) — английский крикетист.
 Маршалл, Роджер (род. 1960) — американский политик.
  (1934—2020) — английский сценарист.